Отог — может означать:

 Отог — хошун городского округа Ордос автономного района Внутренняя Монголия (КНР).
 Отог — снежная яма, вид укрытия, убежища.